"Leave What You Don't" é o décimo terceiro episódio da quinta temporada da série de televisão de terror pós-apocalíptico Fear the Walking Dead, que foi exibido originalmente na AMC em 8 de setembro de 2019. O episódio foi escrito por Ashley Cardiff e Nick Bernadone, e dirigido por Daisy Mayer. 

Este episódio introduziu e estabeleceu Virginia (Colby Minifie) como a vilã por trás dos atos de Logan, fazendo sua estreia na série.

Enredo 
Em um flashback, Logan ainda está trabalhando com Clayton deixando caixas na estrada. De repente, ele recebe um pedido de socorro de uma mulher chamada Serena, que está presa em uma parada de caminhões no quilômetro 65 cercada de caminhantes. Com o caminhão com pouca gasolina, ele chama Clayton para ajudar, mas como ele não responde, Logan é forçado a correr o resto do caminho. Ele chega à parada de caminhões e encontra um grupo de caminhantes que devoram os restos de Serena. Ele os mata antes de sair e cair no chão. Logan olha para a estrada e vê um grupo de pessoas andando a cavalo. Virginia se apresenta e pergunta se Logan foi quem estava tentando ajudar, oferecendo suas condolências. Ela diz que o acompanha e compartilha sua visão. "Podemos ir de ontem a amanhã", diz Virginia sorrindo enquanto a expressão de Logan muda.

Nos Campos de Petróleo no presente, Dylan e Max montam uma armadilha. Dylan pega um rato e o coloca em uma gaiola minúscula, que eles penduram e desfazem das correntes. Os caminhantes começam a se mover em círculo, acionando a bomba que está dirigindo o óleo em direção à refinaria. Luciana, Wendell, Annie, Pete e Dom também estão trabalhando para manter o local funcionando. De repente, eles ouvem os motores acelerando e percebem que são Logan e sua equipe. Os portões são quebrados e Logan sai do caminhão para cumprimentar o grupo. Luciana diz para ele ficar onde está, mas Logan não acredita. Ele está lá para pegar o que ele precisa. Em outro lugar, Alicia termina de pintar outra fênix. Strand nota que ela deixou o rádio ligado e está quase sem gasolina. Ela diz que Wes pode ouvir, mas Strand não acha que Wes vale a pena devido à sua filosofia de que "pessoas são pessoas". De repente, uma mulher chamada Janis pede ajuda pelo rádio. Alicia chama John e June e diz que alguém precisa de ajuda, mas eles estão a caminho dos Campos de Petróleo para lidar com Logan. Alicia decide que eles vão ajudar Janis e eles partem.

De volta aos Campos de Petróleo, Logan força o grupo a ficar de joelhos. Ele revela que foram as cenas cortadas de suas fitas que lhe deram pistas sobre sua localização. Luciana diz que talvez ele se lembre do que costumava acreditar depois de ler os diários, mas ele os joga no fogo. Logan diz que eles estão prolongando o inevitável e ele também está tentando ajudar as pessoas. Ele quer que eles mostrem como fazer gasolina, mas Luciana se recusa. Logan é forçado a chamar para Rollie para obter assistência. Enquanto isso, Rollie para devido a uma geladeira bloqueando a estrada. Quando ele vai abri-la, Sarah pula com uma arma. Dwight aponta uma arma para os homens na caminhonete e diz que eles podem usá-lo para entrar nos Campo de Petróleo, alegando que foi bom ele ter deixado Rollie viver. Sarah dispara a arma perto da orelha de Rollie para sinalizar que ela não está brincando. Ela diz que não pode aceitar o fato de ter matado Clayton, mas pode viver sabendo que matou Rollie, a menos que ele ajude.

De volta aos Campos, Logan está na cabine do caminhão de Clayton. Ele segura o relógio e olha para um mapa com uma expressão pensativa. O fogo queima mais do que antes. Luciana olha para ele e diz que está ventando demais, começando um incêndio no barril, sendo impossível separar o óleo então. De repente, Dwight e Sarah chegam na caminhonete de Rollie e saem com as armas apontadas para Logan. John atira em um andante de longe e liga para Logan, dizendo que é melhor ele não tentar nada. Logan diz que John está blefando e diz que eles não têm coragem de matá-lo. Ele se oferece para deixar as crianças irem se Sarah e Dwight concordarem em trabalhar para ele. Sarah pede um carro e ele obedece, então ela instrui Annie e as crianças a voltarem para a caravana. Na estrada, o carro de Strand e Alicia fica sem gasolina e eles são forçados a correr. Janis, que se recusa a dizer o nome dela e diz que há muitos zumbis para matar. Alicia diz a ela para ficar segura, antes de tentar falar com Morgan e Al. Enquanto isso, Logan diz a Sarah e Wendell que se eles não tivessem roubado o equipamento de Clayton, então Serena teria vivido e nada daquilo teria acontecido. June diz a eles que todos precisam sair porque muitos zumbis estão chegando.

Assim, anoitece. John atira nos caminhantes, mas alguns ainda conseguem cair do penhasco e engatinhar. À medida que a horda aumenta, June pede que eles saiam. A tripulação de Logan implora para sair, mas ele se recusa, então eles o abandonam. Enquanto Dwight e os outros saem, Sarah decide salvar Logan. Ela o arrasta para uma cabana e ele diz que eles estão ferrados. Em outro lugar, Janis, Alicia e Strand estão tentando economizar a bateria do rádio, porém o rádio de Alicia e Strand para. Quando Janis chama novamente pelo rádio, Logan atende a ligação e diz a Janis para pegar a arma com apenas uma bala no chão e se matar. Os caminhantes entram e Logan ouve um tiro do outro lado do rádio, mas então mais tiros soam. Wes ouviu o chamado e foi salvar Janis. Sarah diz à Logan que a situação deles não é tão ruim. Na colina, Jacob, Annie e Tess chegam para ajudar. Amanhece, Alicia e Strand chegam à parada e se reúnem com Wes e Janis. Janis diz que eles devem sair antes que as pessoas de quem ela fugiu a encontrem. Alicia garante que ela está segura com eles agora. De volta aos Campos, todos se reúnem com Logan. Ele diz a todos para baixarem as armas e explica como ele quer continuar a missão de Clayton. De repente, Logan e sua equipe são mortos a tiros por Virginia e seu grupo. Virginia revela que está os observando e sugere que eles possam se ajudar. Ela diz a Dwight que eles podem ajudá-lo a encontrar Sherry, June, seu lar, e Sarah e Wendell, sua cervejaria, tudo em troca de manter os Campos de Petróleo em funcionamento. Eles se recusam, então ela ordena que seu povo se prepare para matá-los. Luciana se oferece para ficar para ajudá-los a acelerar, se ela deixar o resto ir. Virginia concorda e diz a todos que sua oferta ainda está válida, e assim todos vão embora, deixando Luciana nos Campos.

Produção 
O episódio foi dirigido por Daisy Mayer, e escrito por Ashley Cardiff e Nick Bernadone. Colby Minifie faz sua estreia neste episódio.

Recepção 
Segundo Erik Kain, do Forbes, o episódio foi um dos melhores da temporada, em meio a tantos episódios perdidos. "O ponto é que as duas últimas temporadas tiveram vilões terríveis, enredos terríveis e cenários ridículos que levaram a esse ponto em que o vilão da temporada, Logan, é morto em um instante. Um novo grupo de bandidos é apresentado com apenas três episódios restantes. É uma jogada bizarra, mas está de acordo com tudo o que esse programa vem fazendo nas últimas duas temporadas. Pelo menos esse episódio foi surpreendente", disse ele.

Audiência 
O episódio foi visto por 1.45 milhões de telespectadores nos Estados Unidos em sua data original de transmissão, mantendo a média dos episódios anteriores.

Episódios de Fear the Walking Dead
Episódios de 2019